Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Acapulco